Regno Unito
Gillingham – paese del Dorset
Gillingham – città del Kent
Gillingham – parrocchia civile del Norfolk